Hoare ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Hoare (1884–1973), englischer Fußballspieler
 Mary Hoare (1744–1820), englische Malerin
 Mike Hoare (1919–2020), irischer Offizier, Söldner und Autor
 Nathalie Hoare (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Oliver Hoare (* 1997), australischer Mittelstreckenläufer
 Reginald Hoare (1882–1954),  Diplomat
 Richard Colt Hoare (1758–1838) britischer Archäologe
 Samuel Hoare, 1. Viscount Templewood (1880–1959), britischer Politiker
 Sean Hoare (1963/64–2011), britischer Journalist
 Tony Hoare (* 1934), britischer Informatiker

Hoare ist der Name einer britischen Familie von Bankiers:
 Richard Hoare (1648–1719), Bankier, Gründer der Hoare Bank
 Henry Hoare der Ältere (1677–1725), Bankier, Sohn von Richard Hoare
 Henry Hoare der Jüngere (1705–1785), Bankier, Kunstsammler und Schöpfer des Landschaftsparks von Stourhead, Sohn von Henry Hoare d. Ä.
 Richard Colt Hoare (1758–1838), Erbe von Stourhead House, Enkel von Henry Hoare d. J.
 Henry Hugh Arthur Hoare (1865–1947), fünfter Baronet, letzter Privatbesitzer von Stourhead House

und deren heute noch bestehenden Bank C. Hoare & Co

Hoare steht für:
 Hoare-Kalkül (auch Hoare-Logik), ein von Tony Hoare entwickeltes formales System

Siehe auch:
 Hoar